Антони Торрес Гарсия (; 29 июня 1943, Балагер — 24 февраля 2003, Барселона) — испанский футболист. Большую часть своей карьеры провел в «Барселоне» (1965—1976), воспитанником чьей школы он и являлся. После окончания игровой карьеры тренировал различные испанские клубы.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения

Клубные 
  «Барселона»
 Чемпион Испании (1): 1973/74
 Обладатель Кубка Испании (2): 1967/68, 1970/71
 Обладатель Кубка ярмарок (2): 1966/67, 1971

Примечания

Ссылки 
Профиль игрока на BDFutbol
Профиль тренера на BDFutbol
Межнународная карьера
Профиль на National Football Teams

Футболисты Испании
Игроки ФК «Барселона»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Барселона Атлетик»
Тренеры ФК «Кастельон»
Тренеры ФК «Эркулес» Аликанте